Église vaudoise peut faire référence :
 aux Pauvres de Lyon, disciples de Pierre Valdo (1140-1217) ;
aux églises des vallées vaudoises du Piémont, en Italie, un mouvement évangélique précurseur de la Réforme protestante ;
 aux églises des Vaudois du Luberon, en Provence, décimés en 1545 lors du massacre de Mérindol ;
 à l'Église évangélique vaudoise, une Église en Italie
à l'Église évangélique vaudoise du Rio de la Plata, une Église en Uruguay et Argentine.